Беккерт () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Беккерт, Гленн (1940—2020) — американский бейсболист.
 Беккерт, Патрик (род. 1990) — немецкий конькобежец.
 Беккерт, Штефани (род. 1988) — немецкая конькобежка.